Serge Laforest peut désigner :
 Serge Laforest, musicien, auteur de la musique du film Le Dernier Souffle ;
 Serge Laforest, un des noms de plume de Serge Arcouët.

Nom de plume